De gouden schaal, een roman uit 1904 van Henry James
The Golden Bowl (film), een film uit 2000 van James Ivory